Dominic Johnson peut faire référence à :

 Dominic Johnson, baron Johnson de Lainston (1974-),  financier britannique, gestionnaire de fonds spéculatifs et homme politique
  (1975-), perchiste et décathlonien saint-lucien
 , universitaire britannique